Lequio steht für:

 Tommaso Lequio di Assaba, ein italienischer Springreiter und Offizier
 Lequio Berria, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Cuneo, Region Piemont
 Lequio Tanaro, eine italienische Gemeinde in der Provinz Cuneo, Region Piemont

Siehe auch:
 Le Quiou